Nestor, gènere d'ocells de la família dels nestòrids (Nestoridae)
 Biografies:
 Nèstor (mitologia), rei de Pilos d'Èlide, fill de Neleu i de Cloris 
 Nèstor de Laranda, poeta èpic grec suposadament nadiu de Laranda a Lícia 
 Nèstor de Palència (? - ~65), sant llegendari 
 Néstor Almendros (Barcelona, 1930 - Nova York, 1992), director de fotografia 
 Néstor Basterretxea Arzadun (Bermeo, Biscaia, 1924), escultor, pintor i director de cinema basc 
 Nestor Carbonell (Nova York, 1955), actor estatunidenc amb arrels catalanes i cubanes 
 Néstor Fernando Muslera Micol (Buenos Aires, 1986) futbolista internacional uruguaià d'origen argentí 
 Néstor García Canclini (Argentina, 1939 -), antropòleg argentí contemporani 
 Néstor Kirchner (Río Gallegos, 1950 - El Calafate, 2010), advocat argentí i president de la República (2003-2007)
 Nèstor Kúkolnik (Sant Petersburg, 1809 - Taganrog, 1868), dramaturg i narrador rus 
 Nèstor Luján Fernández (Mataró, 1922 - Barcelona, 1995), periodista, gastrònom i escriptor 
 Néstor Macià (Barcelona, 1961), grafista, il·lustrador, humorista i creador de passatemps 
 Nèstor Makhnò (1889 - 1934), revolucionari anarquista ucraïnès 
 Néstor Mont (Algemesí, ?) cantautor del País Valencià 
 Néstor Novell i Sanxo, economista valencià de Gandia 
 Néstor Ortigoza (1984, San Antonio de Padua, Argentina), futbolista paraguaià que juga de centrecampista 
 Néstor Susaeta Jaurrieta (Eibar, Guipúscoa, 1984), futbolista basc 
 Néstor Torres (1957, Mayagüez, Puerto Rico), intèrpret de jazz i de música lleugera 
 Daniel Nestor (Belgrad, Sèrbia, 1972), tennista